Ben More is de naam van verschillende bergen in Schotland.

 Ben More (Mull)
 Ben More (Crianlarich)
 Ben More Assynt
 Ben More Coigach